Xenotarsosaurus (do latim "lagarto de tarso estranho") foi uma espécie de dinossauro carnívoro e bípede que viveu durante o período Cretáceo tardio, principalmente na região onde hoje situa-se a América do Sul. Descoberto em 1980, o Xenotarsosaurus foi nomeado desta maneira por conta da fusão completa entre os ossos astrágalo e calcâneo do tornozelo, algo incomum para um dinossauro terópode.

Xenotarsosaurus, um terópode mediano, medindo em torno de 5,4 metros de comprimento por 3 metros de altura, descoberto na Formação Bajo Barreal, na província de Chubut (Argentina), pela equipe do paleontólogo argentino José Fernando Bonaparte.

Os restos mostram algumas semelhanças com o Carnotaurus sastrei, levando os descritores a atribuir o Xenotarsosaurus aos Abelisauridae, o que permaneceu uma determinação comum. No entanto, também foi proposto que o Xenotarsosaurus seria um neoceratosauriano de afinidades incertas.

Filogenia

Ver também 
 Lista de dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros
 Dinossauros da América do Sul

Abelisauridae
Dinossauros da América do Sul
Dinossauros do Cretáceo
Espécies fósseis descritas em 1986